Пастухо́в — русская и болгарская фамилия.

Известные носители

А 
 Пастухов, Андрей Васильевич (1860—1899) — геодезист и альпинист.

Б

В 
 Пастухов, Виктор Александрович (1923—2012) — советский государственный и политический деятель, первый секретарь Тульского горкома КПСС.

Г 
 Пастухов, Геннадий Фёдорович (1921—2004) — Герой Советского Союза.

Д 
 Пастухов, Денис Игоревич (род. 1991) — российский баскетболист.
 Пастухов, Дмитрий Тимофеевич (1923—1949) — Герой Советского Союза.

И, К, М 
 Пастухов, Иван Дмитриевич (1887—1918) — рабочий-революционер, борец за установление Советской власти в Ижевске.
 Пастухов, Крыстё Иванов (1874—1949) — болгарский политический деятель.
 Пастухов, Марк Иванович (1915—1982) — машинист турбины Несветайской ГРЭС, Герой Социалистического Труда.
 Пастухов, Михаил Иванович (род. 1958) — советский и белорусский юрист, судья Конституционного суда Республики Беларусь.

Н, О 
 
 Пастухов, Олег Сергеевич (1924—2006) — финский шахматист российского происхождения.

П, С, Э 
 Пастухов, Пётр Иванович (1732—1799) — русский публицист, статс-секретарь и сенатор.
 Пастухов, Сергей Константинович (1887—1940) — советский востоковед, дипломат.
 Пастухов, Эдуард Андреевич (1934—2018) — советский и российский учёный-металлург, член-корреспондент РАН.

Пастухова

См. также